O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina de 2012/2013 foi a 53ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 11 equipas, em duas fases. A União Sportiva conquistou o seu 1º Título.

Clasificação 1ª Divisão Feminina Fase Regular 

CS Marítimo tem uma falta de comparência

Apuramento de Campeão

</center>

Referências

http://www.basketotal.com/2012_13/1_div_fem_2012_13/act_nacional_1_div_fem_classificacao_12-13.htm

http://www.basketotal.com/2012_13/1_div_fem_2012_13/act_nacional_1_div_fem_play_off_12-13.htm

http://indoor.pt/basquete/epoca-201213/campeonato-nacional-da-1a-divisao-feminina-2012-13?season=1213&league_id=31&match_day=7&team_id=329

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-League-D1_2012-2013.asp?women=1

1.ª Divisão Feminina de Basquetebol